Leave a Light On (Belinda Carlisle) - single
 Leave a Light On (Tom Walker) - single